«Дина́мо» — советский и российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году. Обладатель Кубка РСФСР 1967; 8-кратный чемпион Дагестана (1937, 1938, 1939, 1940, 1946, 1953, 1954, 1957). Участник первенства СССР в 1946, 1958—1991 и первенства России в 1993—2006 годах. Был расформирован в 2007 году, а почти через 14 лет, 29 июня 2021 года был официально возрождён на базе клуба «Махачкала». Став в сезоне 2021/22 победителем группы 1 Второго дивизиона ФНЛ, с сезона 2022/23 выступает в Первой лиге.

Названия клуба 
В разные годы клуб носил следующие названия:
 1927—1957: «Динамо»
 1958—1960: «Темп»
 1960—1995: «Динамо»
 1996—1997: «Динамо-Имамат»
 1998—2007 и с 2021: «Динамо»

История

СССР (1927—1991) 
Клуб был основан в 1927 году, когда было образовано первое спортивное общество — «Динамо». Через год был построен стадион, на котором проводились матчи этого общества. «Динамо» долгое время, более 60-ти лет (до появления махачкалинского «Анжи»), являлось флагманом дагестанского футбола. В 1937—1940 годах «Динамо» 4 раза подряд становилось чемпионом Дагестана. В 1946 году «Динамо» стало 5-кратным чемпионом Дагестана. В 1946 году клуб дебютировал в третьей советской лиге (группе) в зоне «Северный Кавказ». По итогам сезона «Динамо» заняло седьмое место из восьми возможных, из-за этого команда была распущена и не выступала в турнирах на уровне СССР до 1958 года. В сезонах 1953, 1954 и 1957 годов «Динамо» вновь завоевало золотые медали чемпионата Дагестана, став 8-кратным чемпионом республики.

В 1958 под новым названием «Темп» команда начала выступления в зональном первенстве первой лиги (называвшейся тогда классом «Б»). В 1960 году ей было возвращено старое название — «Динамо». В 1967 году «Динамо» во главе с И. В. Золотухиным стало победителем зонального турнира класса «Б», который к тому времени представлял собой вторую лигу, и поднялось во вторую группу класса «А» (первую лигу). В 1971 году после реорганизации чемпионата команда начала выступления во второй лиге. В 1989 году «Динамо» заняло 17-е место и вылетело во вторую низшую лигу.

Россия (1993—2007) 

В 1993 году «Динамо» начало выступать во Второй лиге России. В 1994 году команда заняла 20-е место в западной зоне, будучи снятой с соревнований после первого круга. В течение следующих трёх лет клуб выступал в третьей лиге; в 1996—1997 годах носил название «Динамо-Имамат». В 1998 году после реформирования структуры лиг «Динамо» получило право выступать во втором дивизионе. В 2003 году «Динамо» заняло первое место в зоне «Юг» второго дивизиона и поднялось в первый дивизион. В 2005 году клуб занял шестую позицию в первом дивизионе — самое высокое место в своей истории. После окончания сезона 2006 года (в котором было занято 16-е место и по спортивным показателям сохранено место в первом дивизионе) клуб, дошедший к тому времени до 1/8 финала в Кубке России, был лишён лицензии и в 2007 году выступал в любительском Третьем дивизионе.

Преемственность 
С 2011 до 2019 года в зоне ЮФО/СКФО первенства среди ЛФК выступала команда «Динамо-Дагестан» (носившая также названия «Динамо-Дагестан-Судостроитель» и «Динамо-Дагестан-Анжи» в 2018 и 2019 годах соответственно), которая в источниках нередко подаётся в качестве преемника махачкалинского «Динамо». С 2020 года в любительском Третьем дивизионе под именем «Динамо-Дагестан» выступает коллектив СШОР «Динамо» города Махачкалы, а под названием «Динамо-М» (в 2020 году именовалось «Динамо-Махачкала») участвует команда местного отделения Академии московского «Динамо».

Возрождение (с 2021) 
29 июня 2021 года было официально объявлено о возрождении «Динамо» на базе выступавшего в Первенстве ПФЛ клуба «Махачкала»; инициировано данное решение было руководством Дагестана и лично временно исполняющим обязанности главы республики Сергеем Меликовым. При этом ранее планировалось, что название «Динамо» будет носить другой махачкалинский клуб — «Легион Динамо». В первом же сезоне после возрождения клуба «Динамо» заняло 1-е место в своей группе Второго дивизиона ФНЛ и завоевало путёвку в первую лигу.

Статистика выступлений

В первенствах СССР

В первенствах России

Достижения и рекорды 
 Высшее место в первенстве СССР — 3-е место в зональном турнире II группы класса «А» (соответств. первой лиге): 1968.
 Высшее место в первенстве России — 6-е место в первом дивизионе: 2005.
 Первый гол в первом дивизионе — Алияр Исмаилов (28 марта 2004 года в гостевом матче 1-го тура с саранской «Лисма-Мордовией»).
 Первый дубль в первом дивизионе — Шамиль Асильдаров (19 мая 2004 года в домашнем матче 12-го тура с липецким «Металлургом»).
 Первый хет-трик в первом дивизионе — Сергей Сердюков (6 ноября 2004 года в домашнем матче 44-го тура с ижевским «Газовиком-Газпромом»).

Текущий состав

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Администрация и персонал

Персоналии

Игроки клуба 

 Денис Романенко и Эрбол Атабаев — единственные игроки, вызывавшиеся в национальные сборные (Молдавии и Киргизии соответственно) в период выступлений за махачкалинское «Динамо».

Капитаны 
 1967 — Игорь Гранов
 1974 — Анатолий Подколоднев
 1991 — Михаил Куприянов
 2003—2004, 2006 — Анзур Садиров
 2005 — Арсен Акаев
 2021 — Камиль Агаларов
 2021 — Рустам Халимбеков[en]
 c 2022 — Муталип Алибеков

Главные тренеры 
 1936 — Григорий Полегенький
 1958 — Дмитрий Смирнов
 1958—1959 — Михаил Михин
 1959—1962 — Михаил Коробко
 1962—1964 — Александр Соколов
 1965—1966 — Георгий Жарков
 1967—1969 — Иван Золотухин, заслуженный тренер РСФСР
 1970 — Валерий Урин
 1971 — Николай Рассказов
 1972 — В. И. Иванушкин (в 1972—75-х гг. 2-й тренер — Гаджи Гаджиев)
 1973—1974 — Вадим Кублицкий
 1975—1977 — Владимир Шувалов, заслуженный тренер РСФСР и АзССР
 1978 — Евгений Горянский
 1979 — Иван Золотухин, заслуженный тренер РСФСР
 1980—1983 — Борис Каюшников
 1984 — Александр Маркаров
 1985 — Юрий Севидов
 1986 — Владислав Михайловский
 1986 — Владимир Кесарев
 1987—1988 — Махач Керимов
 1989 — Виктор Лукашенко
 1990—1991 — Александр Решетняк
 1993—1994 — Камач Кабаев
 1995—1996 — Игорь Королёв
 1997 — Касим Акчурин
 1998—2000 — Магомед Исаев
 2001 — Айдын Салманов
 2002—2003 — Леонид Назаренко
 2004 — Реваз Дзодзуашвили
 2005—2006 — Геннадий Гридин
 2006 — Валерий Заздравных (и. о.)
 2006—2007 — Леонид Назаренко
 2021 — Рабадан-Гаджи Магомедов (и. о.)
 2021 — Магомедрасул Ахмедов
 2021 — Арсен Акаев
 с 2022 — Горан Алексич

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
 
Спортивное общество «Динамо»
Футбольные клубы Махачкалы